

Astronomia 
 2050 Francis – asteroide della fascia principale

Automobilismo 
 Lea-Francis – casa automobilistica britannica

Cinema 
 Francis, il mulo parlante (Francis) – film del 1950 diretto da Arthur Lubin
 Francis, il mulo parlante – personaggio protagonista del film omonimo, e della successiva serie cinematografica
 Francis – personaggio protagonista di A Bug's Life - Megaminimondo

Geografia 
 Francis – città canadese del Saskatchewan
 Francis – città statunitense della Contea di Pontotoc, Oklahoma
 Francis – città statunitense della Contea di Summit, Utah

Onomastica
 Francis – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Francesco
 Francis – variante di Frances, forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Francesca

Persone 

 Anne Francis (1930-2011) – attrice statunitense
 Mike Francis – cantante e compositore italiano

Televisione 
 Francis – personaggio di Due fantagenitori
 Francis – film per la televisione del 1990 diretto da Joseph Drimal
 Francis – film per la televisione del 1998 diretto da Angelika Mönning

Altro 
 Turbina Francis – apparecchio idraulico

Altri progetti